

Personnalités

Prénom 
 

 Melody Gardot est une chanteuse de jazz américaine ;
Melody Millicent Danquah est une aviatrice ghanéenne ;
 Melody Nelson est un personnage de lHistoire de Melody Nelson créé par Serge Gainsbourg ;
 Melody Pond est un personnage de la série Doctor Who.

 Pseudonymes et noms de scène 

 Melody (nom réel : Melodía Ruiz Gutiérrez) est une chanteuse pop espagnole ;
 Melody est une chanteuse belge francophone ;
 melody.  est une chanteuse japonaise ;
 Melody  est une chanteuse brésilienne ;
 Melody est un personnage fictif, ami d'Hello Kitty, créé par la société japonaise Sanrio.

 Patronyme 

 David Melody est un joueur de basket-ball professionnel français.

 Titres 

 Musique 
 Melody A.M. est le premier album du groupe norvégien Röyksopp ;
 Presse 
  est un magazine japonais de shōjo mangas ;
 Melody Maker est une revue musicale anglaise.
 Télévision 
 Melody, téléfilm réalisé par Jean-Christophe Averty en 1971 avec Serge Gainsbourg et Jane Birkin
 Melody, la victoire en chansons, série télévisée ivoirienne de Alain Guikou (2020).

 Cinéma 
 , film d'animation américain réalisé par Ward Kimball et Charles A. Nichols, sorti en 1953 ;
 , titre original d'un film britannique sorti en France sous le titre Mercredi après-midi réalisé par Waris Hussein, sorti en 1971 ;
 '', film belge réalisé par Bernard Bellefroid, sorti en 2014.
 Entreprises 
 Melody est une chaîne de télévision privée musicale française (1996-1997) ;
 Melody est une chaîne de télévision privée musicale française (créée en 2001) ;
 Melody Entertainment Holding est un groupe de chaînes de télévision musicales égyptien et arabe.
 Groupes de musique 
 Melody Fall est un groupe de pop-punk italien ;
 Melody Club est un groupe de pop suédois.

 Divers 
 Melody Amber est l'ancien nom du tournoi d'échecs Amber ;
 Projekt Melody est une instavidéaste animée en 3D par l'animateur américain DigitrevX.
 le MSC Melody''' est un navire de croisière.

Voir aussi 
 
 

Pseudonyme
Patronyme anglais
Nom de scène